Arciprestado de Águeda pertence à Diocese de Aveiro.

PARÓQUIAS

 Agadão
 Aguada de Baixo
 Aguada de Cima
 Águeda
 Barrô
 Belazaima do Chão
 Borralha
 Castanheira do Vouga
 Espinhel
 Lamas do Vouga
 Macieira de Alcoba
 Macinhata do Vouga
 Óis da Ribeira
 Préstimo
 Recardães
 Segadães
 Travassô
 Trofa do Vouga
 Valongo do Vouga

Águeda
Águeda